Le Dolmen de Goëren est un dolmen à couloir sous tumulus situé à Gâvres dans le département français du Morbihan.

Historique 

Ce dolmen fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le .

Présentation

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient
 Gâvres

Liens externes 
 Mégalithes du Morbihan sur le site du ministère de la Culture

Goeren
Monument historique dans le pays de Lorient
Gâvres
Monument historique classé en 1965
Site mégalithique dans le pays de Lorient